Clarence Pinkston – tuffatore e allenatore di tuffi statunitense
 Elizabeth Becker-Pinkston – tuffatrice statunitense
 JayVaughn Pinkston – cestista statunitense
 Jason Pinkston – giocatore di football americano statunitense
 Ryan Pinkston – attore statunitense